Ich klage an ist:

 Ich klage an (1919), ein französischer Spielfilm von Abel Gance aus dem Jahr 1919
 Ich klage an (1941), NS-Propagandafilm zur Legitimierung der Ermordung von Patienten
 Ich klage an (2003), ein kanadischer Spielfilm von John Ketcham aus dem Jahr 2003

Siehe auch
 J’accuse